Zanello – cognome italiano
 Tommaso Zanello – noto come Piotta, rapper italiano
 Mario Zanello – calciatore italiano, nato nel 1903
 Mario Zanello – calciatore italiano, nato nel 1926